Marotolana, commune malgache, dans la province de Diego-Suarez.
 Marotolana,  commune urbaine malgache située dans la région de Sofia.